Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gimeno che ha battuto in finale Pierre Barthes 6-3, 2-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Grand Prix 1972